{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96301) - || 1996 TK30 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96302) - || 1996 TL39 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96303) - || 1996 UM5 || 17 oktober 1996 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| (96304) - || 1996 VH16 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96305) - || 1996 VC36 || 10 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96306) - || 1996 WO2 || 20 november 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96307) - || 1996 XT2 || 4 december 1996 || Pleiade || P. Antolini, F. Castellani
|-
| (96308) - || 1996 XX22 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96309) - || 1996 XG23 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96310) - || 1996 XA26 || 14 december 1996 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (96311) - || 1996 XW27 || 11 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96312) - || 1996 XS35 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96313) - || 1997 AL3 || 3 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96314) - || 1997 AL6 || 8 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96315) - || 1997 AP10 || 9 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96316) - || 1997 AA21 || 11 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96317) - || 1997 BW2 || 30 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96318) - || 1997 CN1 || 1 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96319) - || 1997 CL5 || 1 februari 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (96320) - || 1997 CV15 || 6 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96321) - || 1997 CW16 || 6 februari 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (96322) - || 1997 CN20 || 12 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96323) - || 1997 CE26 || 14 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96324) - || 1997 EV2 || 4 maart 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96325) - || 1997 EG7 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96326) - || 1997 EN11 || 3 maart 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96327) Ullmann || 1997 EJ50 || 5 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96328) - || 1997 GC || 2 april 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (96329) - || 1997 GY8 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96330) - || 1997 GW9 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96331) - || 1997 GC21 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96332) - || 1997 GQ34 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96333) - || 1997 GL36 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96334) - || 1997 HH3 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96335) - || 1997 JW9 || 9 maart 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| (96336) - || 1997 KT3 || 28 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96337) - || 1997 LG2 || 5 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96338) - || 1997 LF5 || 1 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96339) - || 1997 MD5 || 29 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96340) - || 1997 NV4 || 8 juli 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (96341) - || 1997 OX1 || 31 juli 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (96342) - || 1997 PF2 || 8 augustus 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (96343) - || 1997 RS1 || 3 september 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (96344) Scottweaver || 1997 RH3 || 5 september 1997 || Alfred University || A. M. Robbins
|-
| (96345) - || 1997 RF5 || 8 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (96346) - || 1997 SC10 || 23 september 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96347) - || 1997 SS16 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96348) Toshiyukimariko || 1997 TU26 || 7 oktober 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (96349) - || 1997 US7 || 23 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (96350) - || 1997 UA15 || 26 oktober 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (96351) - || 1997 UA18 || 28 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96352) - || 1997 VH2 || 1 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96353) - || 1997 VF3 || 6 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96354) - || 1997 VO3 || 6 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96355) - || 1997 VR6 || 11 november 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (96356) - || 1997 VH8 || 10 november 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (96357) - || 1997 WE5 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96358) - || 1997 WK5 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96359) - || 1997 WP10 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96360) - || 1997 WW10 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96361) - || 1997 WG12 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96362) - || 1997 WH13 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96363) - || 1997 WD16 || 25 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96364) - || 1997 WD18 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96365) - || 1997 WY25 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96366) - || 1997 WS37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96367) - || 1997 WK53 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (96368) - || 1997 XH2 || 3 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (96369) - || 1997 XM2 || 3 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (96370) - || 1997 XS5 || 1 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96371) - || 1997 XC8 || 7 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (96372) - || 1997 YP4 || 24 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (96373) - || 1997 YH7 || 27 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96374) - || 1997 YZ13 || 31 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96375) - || 1997 YS17 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96376) - || 1998 AY || 5 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96377) - || 1998 AU6 || 4 januari 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96378) - || 1998 BA || 16 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96379) - || 1998 BH || 18 januari 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (96380) - || 1998 BG1 || 19 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96381) - || 1998 BS5 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96382) - || 1998 BW7 || 22 januari 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| (96383) - || 1998 BJ15 || 24 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96384) - || 1998 BG17 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96385) - || 1998 BC25 || 28 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96386) - || 1998 BO41 || 26 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96387) - || 1998 BW41 || 19 januari 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (96388) - || 1998 BD42 || 26 januari 1998 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (96389) - || 1998 BA48 || 26 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96390) - || 1998 CQ1 || 6 februari 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (96391) - || 1998 CZ1 || 6 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96392) - || 1998 DH || 17 februari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (96393) - || 1998 DF1 || 19 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (96394) - || 1998 DC12 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96395) - || 1998 DF12 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96396) - || 1998 DQ12 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96397) - || 1998 DT13 || 27 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96398) - || 1998 DX13 || 27 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96399) - || 1998 DE15 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96400) - || 1998 DK15 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten